Christo Iliew ist der Name folgender Personen:

* Christo Iliew (Fußballspieler) (1936–1976), bulgarischer Fußballspieler 
 Christo Iliew (Radsportler) (* 1937), bulgarischer Radrennfahrer
 Christo Iliew (Volleyballspieler) (* 1951), bulgarischer Volleyballspieler